Danganronpa 3 kan avse:

 Danganronpa 3: The End of Hope's Peak Academy – en animeserie som avslutar handlingen från Danganronpa: Trigger Happy Havoc och Danganronpa 2: Goodbye Despair
 Danganronpa V3: Killing Harmony – det tredje Danganronpa-spelet, som är en "mjuk reboot" utan direkt koppling till de andra